Jans steht für:

 Jans, Gemeinde in Frankreich
 Jans (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Jans der Enikel († nach 1302), Wiener Dichter und Chronist

Jans ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Jans (* 1965), deutscher evangelikaler Theologe, Komponist und Musiker
 Beat Jans (* 1964), Schweizer Politiker (SP)
 Carlijn Jans (* 1987), niederländische Volleyballspielerin
 David Jans (* 1968), Schweizer Journalist und Fernsehmoderator
 Geertgen tot Sint Jans (um 1460/65–vor 1495), niederländischer Maler
 Jan Jans (* 1954), niederländischer römisch-katholischer Theologe
 Klaudia Jans-Ignacik (* 1984), polnische Tennisspielerin
 Laurent Jans (* 1992), luxemburgischer Fußballspieler
 Markus Jans (* 1946), Schweizer Musiktheoretiker
 Melanie Jans (* 1973), kanadische Squashspielerin
 Mie Leth Jans (* 1994), dänische Fußballspielerin

 Petrus Josephus Jans (1909–1994), niederländischer altkatholischer Geistlicher, Bischof von Deventer
 Ron Jans (* 1958), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Roy Jans (* 1990), belgischer Radrennfahrer
 Wendy Jans (* 1983), belgische Snookerspielerin
 Werner Ignaz Jans (1941–2022), Schweizer Bildhauer, Radierer, Zeichner und Kunstpädagoge

Siehe auch:
 Jahns
 Jansz
 Janz